Камарина — греческий топоним. Может означать:

 Камарина (Сицилия) — древний город на Сицилии.
 Камарина (Превеза) — село.
  — село в сообществе Воница.